Kwiatkówek peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Kwiatkówek est un village, situé dans la gmina de Góra Świętej Małgorzaty, dans la Powiat de Łęczyca et la voïvodie de Łódź.
 Kwiatkówek est un village, situé dans la gmina de Kampinos, dans la Powiat de Varsovie-ouest et la voïvodie de Mazovie.